Алекса́ндр Ива́нович Блок (13 июня 1955, Николаевская область — 18 апреля 2015, Санкт-Петербург) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2003).

Биография 
Родился 13 июня 1955 года в селе Октябрьском Николаевского района Николаевской области (ныне в составе города ). Детство прошло в Крыму, в Симферополе.

В 1973 году А. Блок приехал в Ленинград. Здесь он поступил в Институт культуры имени Н. К. Крупской, откуда в 1975 году перешёл в ЛГИТМиК, который окончил в 1979 году. Курс вёл народный артист РСФСР Зиновий Яковлевич Корогодский.

Некоторое время после окончания обучения работал в Ленинградском ТЮЗе. В 1985 году перешёл на службу в Театр имени Ленсовета. С 2009 года был актёром Театрального центра на Коломенской в Санкт-Петербурге, одновременно продолжал выступать как приглашённый актёр в театре Ленсовета.

В 2003 году удостоен почётного звания «Заслуженный артист России».  

Умер 18 апреля 2015 года на 60-м году жизни от рака лёгких в клинике НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова в посёлке Песочный. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Фильмография

Актёр

Озвучивание 
  — Королевство кривых... — Командир (роль Леонида Ворона)
  — Гончие — капитан тюрьмы Рычков

Режиссёр 
 — — Уик-энд с детективом

Театральные работы 

 «Сказки Пушкина» (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. П. Вейсбрем)
 «Наш Чуковский» (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский)
 «Открытый урок» (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский)
 «Гибель эскадры» (Балтиец) (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский)
 «Месс-Менд» (Артур Морлендер) (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский)
 «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский), 1979
 «На два голоса» (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский), 1980
 «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе» (Бэрд) (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский), 1980
 «Нетерпение» (Степан Халтурин) (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский), 1980
 «Профессия Айзека Азимова» (Див) (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский), 1981
 «Вокруг площади» (Ростовцев) (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. С. Митин), 1982
 «Дети, дети, дети…» (Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, реж. З. Я. Корогодский), 1982
 «Интервью в Буэнос-Айресе» (Хосе),
 «Левша» (Левша),
 «Трубадур и его друзья» (Трубадур),
 «Пророк в своём отечестве» (Мефодий),
 «Коварство и любовь» (Гофмаршал),
 «Спортивные сцены 1981 года» (Серёжа),
 «Когда спящий проснётся» (Юра),
 «Двуглавый орёл» (Станислас),
 «Ты и только ты» (Билли),
 «Лицо» (Антонсон),
 «С болваном» (Иван 1),
 «Подсвечник» (Клаварош),
 «Мнимый больной» (Тома Диафуарус),
 «Жак и его господин» (рыцарь Сент-Оуэн),
 «Самодуры» (Граф Риккардо),
 «Владимирская площадь» (Маслобоев),
 «Трамвай „Желание“» (Стэнли Ковальский)
 «Любовь до гроба» (Марио)
 «Пижама для шестерых» (Бернар) в «Театральном центре на Коломенской»
 «Братец Кролик на Диком Западе»
 «Дверь в смежную комнату»
 «Ванна из лепестков роз» (Инспектор) в «Театральном центре на Коломенской»
 «Слуга двух господ» (Панталоне), Театральное товарищество «Носковы и Компания», 2012
 «Здрасьте, я ваша тётя!» (полковник Чесней), Санкт-Петербургский государственный Театр эстрады имени А. И. Райкина, 2012

Примечания

Ссылки 
 Александр Блок // Рускино.ру
 Страница на сайте театра им.Ленсовета
 Александр Блок: «Надо меняться, но не изменять — принципам, школе, профессии»

Персоналии:Симферополь
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на Смоленском православном кладбище